Данилишин — українське прізвище.

Відомі носії:

 Данилишин Богдан Михайлович (*1965) — український економіст і політик, доктор економічних наук, академік НАН України, міністр економіки України (2007—2010).
 Данилишин Володимир Володимирович (1994—2022) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Почесний громадянин міста Тернополя (посмертно).
 Данилишин Дмитро Теодорович (1907—1932) — діяч ОУН.
 Данилишин Іван Ярославович (*1965) — український тренер з боксу. Заслужений тренер України (2000).
 Данилишин Олександр Павлович (*1989) — російський хокеїст.
 Данилишин Степан Іванович (1910—1973) — український художник, працював в Тернополі в театрі ім. Тараса Шевченка.
 Данилишин Михайло Матвійович (1903—1986) — український громадський діяч, працював в Аргентині. Довголітний голова Українського Культурного Товариства Просвіта в Аргентинській Республіці, пізніший Почесний Голова. Редактор Календарів УКТ Просвіта та газети Українське Слово в місті Буенос-Айрес котра видавалась від 1928 по 2010 роки.
 Данилишин Степан Григорович (*1961) — український підприємець, громадський діяч, меценат, директор агропромислового підприємства «Обрій», Заслужений працівник сільського господарства України.
 Юрій Данилишин (*1956) — український архітектор, громадський діяч в Аргентині, голова Управи Українського культурного товариства «Просвіта» в Аргентинській Республіці.

Див. також 
 Данилевський
 Данилевич
 Даниленко
 Данилюк
 Данильченко

Українські прізвища